Контора — адміністративно-канцелярський відділ підприємства, закладу, установи чи окрема установа з господарськими, фінансовими й т. ін. функціями. Також приміщення, де перебуває такий відділ або установа;

 Контора — сленгова назва ЦРУ, КДБ, ФСБ і деяких інших спецслужб; також — будь-якої установи.

Посилання 
 Контора  //